Az Urda a következőkre utalhat:
 Urðr, a skandináv mitológia egy alakja
 Urda, község Spanyolországban
 Urda: Third Reich, japán animesorozat
 167 Urda, kisbolygó